Die Saison 1998/99 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 30. in ihrer Geschichte. Insgesamt 28 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 26 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1999. Dies schaffte die Ahlener SG.

In die Oberligen mussten mit Borussia Mönchengladbach (Mittelrhein) und der TS Bendorf (Rheinland-Pfalz) drei Mannschaften absteigen. Zudem zogen der TV Weiden (Mittelrhein) und der Wuppertaler SV (Niederrhein) ihre Mannschaft zur nächsten Saison zurück.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
HC 93 Bad Salzuflen – HSG Römerwall

Wermelskirchener TV – Ahlener SG

TuS Jöllenbeck – Longericher SC

TuS Niederpleis – HSG Spenge-Lenzinghausen

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

Ahlener SG

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 TuS Ferndorf
 TSV Bayer Dormagen 2
 Longericher SC
 SV Urmitz
 Wermelskirchener TV

Absteiger aus der 2. Bundesliga:
 TV Angermund

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1998/99
Handballsaison 1998/99